Панюшино — топоним, название населённых пунктов в России:

 Панюшино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Панюшино — деревня в Угличском районе Ярославской области.